El término Lúnula puede hacer referencia a:
 Lúnula (anatomía), la parte blanquecina formada en la raíz de la uña;
 Lúnula (geometría), cualquiera de las dos figuras con forma semejante a la de una luna creciente obtenidas mediante la intersección de dos círculos;
Lúnula (arqueología), un tipo de collar característico de las Edades del Bronce y del Hierro.